Pictures (Katie Melua-album), album van Katie Melua uit 2007.
 Pictures (System of a Down), nummer van System of a Down van het album Steal This Album!
 Pictures (1981), Amerikaanse mini-serie uit 1981.